Het FIFA-wereldkampioenschap voetbal vrouwen (Engels: FIFA Women's World Cup, Frans: Coupe du monde féminine de la FIFA) is een om de vier jaar terugkerend toernooi tussen de nationale vrouwenteams die bij de FIFA aangesloten zijn. Naast het gastland plaatsen zich via de continentale voorronden uiteindelijk nog 23 landenteams voor de eindronde. Het kampioenschap, inclusief voorronden, valt geheel onder toezicht van de Wereldvoetbalbond FIFA, maar wordt georganiseerd door de continentale bonden.

De eerste editie van het evenement werd gehouden in 1991, 61 jaar na het eerste mannentoernooi. Vanaf 1999 namen 16 landen deel en sinds 2015 zijn dit er 24. De Verenigde Staten wisten het toernooi reeds vier keer te winnen. Duitsland won tot op hedentwee titels. Noorwegen en Japan slaagden hier één keer in. De Verenigde Staten (in 2003 als vervangend gastland voor China vanwege de SARS-uitbraak) en China organiseerden het toernooi al twee keer, Zweden, Duitsland en Canada ieder één keer. In 2019 is Frankrijk het zesde gastland van dit kampioenschap. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal kwalificeerde zich tot nu toe voor de toernooien van 2015, 2019 en 2023. Het Belgisch vrouwenvoetbalelftal kwalificeerde zich tot op hedennog niet.

Erelijst

Medaillespiegel

Deelnemende landen 
In de vetgedrukte jaren veroverde het desbetreffende land de wereldtitel.